Водяное () — село,
Водянский сельский совет,
Каменско-Днепровский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2322482401. Население по переписи 2001 года составляло 5921 человек.

Является административным центром Водянского сельского совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Водяное находится на левом берегу Каховского водохранилища (Днепр),
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Мичурина,
ниже по течению примыкает город Каменка-Днепровская.
Через село проходит автомобильная дорога .
Недалеко Запорожская АЭС.

История 
 В окрестностях села Водяное обнаружены остатки трех поселений и около десяти курганов эпохи бронзы (III—II тысячелетия до н. э.) и скифов (IV ст. до н. э.), поселение скифо-сарматского времени (III в. до н. э.), а также курганы и каменные скульптуры кочевых племен X—XII вв. н. э.
 1780 год — дата основания.
В марте 2022 занято войсками ВС РФ.

Экономика 
 Основа экономики села — индивидуальные тепличные хозяйства.
 «Водяне», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа № 1 им Ф.Окатенко.
 Школа № 2.
 Детский сад.
 Клуб.
 Стадион.
 2 фельдшерско-акушерских пункта.

Достопримечательности 
 Братская могила 1130 бойцов 266-й дивизии 32-го стрелкового корпуса 4-го Украинского фронта.
 В селе установлен бюст Фёдора Окатенко — Героя Советского Союза, участника десанта Ольшанского, уроженца села.

Известные люди 
 Билык, Иван Игнатьевич (1917—1969) — участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., полный кавалер ордена Славы.
 Окатенко, Фёдор Алексеевич (1921—1944) — Герой Советского Союза, участник «десанта Ольшанского»
 Разнатовский, Иван Митрофанович (1912—1988) — правовед, доктор юридических наук.
 Савченко, Иван Михайлович (1919—1984) — инженер-кораблестроитель, один из крупнейших в СССР специалистов по конструированию атомных подводных лодок.

Примечания